een beroep; zie Glasbewassing
een insect; zie Langpootmuggen